Dejan Govedarica - em sérvio, Дејан Говедарица (Zrenjanin, 2 de outubro de 1969) é um ex-futebolista e treinador de futebool sérvio, que atuava como meio-campista. Atualmente é auxiliar-técnico do Guangzhou R&F.

Carreira 
Govedarica integrou a Seleção Iugoslava de Futebol na Copa do Mundo FIFA de 1998 e na Eurocopa de 2000. Ele jogou 29 partidas e fez 2 gols pela equipe.

Em clubes, defendeu Radnički Sutjeska, Proleter Zrenjanin, Vojvodina Novi Sad, Volendam, Lecce, RKC Waalwijk e NEC Nijmegen, aposentando-se em 2005, aos 36 anos.

Govedarica, Dejan
Govedarica, Dejan
Jogadores da Eurocopa de 2000
Futebolistas do FK Vojvodina
Futebolistas da Unione Sportiva Lecce
Futebolistas do RKC Waalwijk
Futebolistas do NEC Nijmegen
Treinadores de futebol da Sérvia